Duitsland:
Neuhaus (Oste), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Neuhaus am Inn, een gemeente in de deelstaat Beieren
Neuhaus am Rennweg, een gemeente in de deelstaat Thüringen
Neuhaus an der Pegnitz, een gemeente in de deelstaat Beieren
Neuhaus im Solling, een dorp in de gemeente Holzminden in de deelstaat Nedersaksen
Neuhaus-Schierschnitz, een gemeente in de deelstaat Thüringen
Amt Neuhaus, een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Neuhaus (Paderborn), een wijk van Paderborn die vroeger een afzonderlijke plaats was
Neuhaus (Hellenthal), een dorpje in Noordrhein-Westfalen

Oostenrijk:
Neuhaus am Klausenbach, een gemeente in Burgenland
Neuhaus (Kärnten), een gemeente in Karinthië

Elders:
Neuhaus (Predoi), een plaats in de gemeente Predoi, Zuid-Tirol, Italië
De Duitse naam van Jindřichův Hradec, Tsjechië

Andere betekenissen:
Neuhaus (chocolade), een Belgisch chocolademerk